Thecaphora — рід грибів родини Glomosporiaceae. Назва вперше опублікована 1836 року.

Класифікація 
До роду Thecaphora відносять 117 видів:

Примітки

Джерела 

 Fingerhuth, C.A. 1836. Mykologische Beiträge. Linnaea. 10: 230—232 — P. 230.

Роди грибів
Устоміцети
Гриби, описані 1836